Голди Хон (; Вашингтон, 21. новембар 1945) је америчка глумица. Добитница је Оскара за најбољу споредну глумицу у филму Кактусов цвет. Позната је и по комедијама Смрт јој пристаје са Мерил Стрип, Клуб првих жена са Бет Мидлер и Дајаном Китон и Згодне сестре са Сузан Сарандон. Њена ћерка је глумица и певачица Кејт Хадсон.

Филмографија 

|-
| 1968 || || -{The One and Only, Genuine, Original Family Band}- || Giggly Girl
|-
| 1969 || || -{Cactus Flower}- || Toni Simmons
|-
| 1970 || || -{There's a Girl in My Soup}- || Marion
|-
| 1971 || || $ || Dawn Divine
|-
| 1972 || || -{Butterflies Are Free}- || Jill Tanner
|-
| 1974 || || -{The Sugarland Express}- || Lou Jean Poplin
|-
| 1974 || || -{The Girl from Petrovka}- || Oktyabrina
|-
| 1975 || || -{Shampoo}- || Jill
|-
| 1976 || || -{The Duchess and the Dirtwater Fox}- || Amanda Quaid/Duchess Swansbury
|-
| 1978 || || -{Foul Play}- || Gloria Mundy
|-
| 1979. || || -{Lovers and Liars}- || Anita
|-
| 1980. || || -{Private Benjamin}- || Pvt. Judy Benjamin/Goodman
|-
| 1980 || || -{Seems Like Old Times}- || Glenda Gardenia Parks
|-
| 1982 || Најбољи пријатељи || -{Best Friends}- || Paula McCullen
|-
| 1984. || || -{Swing Shift}- || Kay Walsh
|-
| 1984 || || -{Protocol}- || Sunny Davis
|-
| 1986 || || -{Wildcats}- || Molly McGrath
|-
| 1987 || || -{Overboard}- || Joanna Stayton/Annie Proffitt
|-
| 1990 || || -{Bird on a Wire}- || Marianne Graves
|-
| 1991 || || -{Deceived}- || Adrienne Saunders
|-
| 1992 || || -{CrissCross}- || Tracy Cross
|-
| 1992 || || -{HouseSitter}- || Gwen Phillips
|-
| 1992 || || -{Death Becomes Her}- || Helen Sharp
|-
| 1996 || Клуб првих жена || -{The First Wives Club}- || Elise Elliot
|-
| 1996 || Свако каже волим те || -{Everyone Says I Love You}- || Steffi Dandridge
|-
| 1999 || || -{The Out-of-Towners}- || Nancy Clark
|-
| 2001 || || -{Town & Country}- || Mona Miller
|-
| 2002 || || -{The Banger Sisters}- || Suzette
|}

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1945.
Америчке глумице
Добитници награде Златни глобус
Добитнице награде Оскар за најбољу глумицу у споредној улози